Ики-Чонос — название населённых пунктов в России:

 Ики-Чонос — посёлок в Целинном районе Калмыкии
 Ики-Чонос — село в Яшалтинском районе Калмыкии